Davey Hamilton junior (* 15. März 1997 in Boise, Idaho) ist ein US-amerikanischer Automobilrennfahrer.

Karriere 
Hamilton begann seine Motorsportkarriere 2011 und nimmt seitdem an Midget- bzw. Sprintcar-Rennen des United States Auto Club (USAC) teil. Dabei gewann er 2015 die King of the Wing Sprint Car Series.

2016 plante Hamilton den Einstieg Stammpilot der Indy Lights mit McCormack Racing. Der Rennstall stieg jedoch erst zum letzten Rennwochenende in die Meisterschaft ein. Hamilton erhielt das Cockpit und debütierte damit im Formelsport.

Persönliches 
Hamiltons Vater ist der Automobilrennfahrer Davey Hamilton. Er lebt in San Francisco, Kalifornien.

Statistik

Karrierestationen

Einzelergebnisse in der Indy Lights

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1997
Mann